Robert Young (1916-2011) – atleta statunitense
 Robert Young (1907-1998) – attore statunitense
 Robert Young (1964-2014) – chitarrista britannico, membro dei Primal Scream dal 1984 al 2006
 Robert Young (n. 1933) – regista britannico
 Robert M. Young (n. 1924) – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia statunitense